Tropischer Wirbelsturm Fran steht für folgende tropischen Wirbelstürme:

im Atlantischen Ozean:
 Hurrikan Fran (1973), blieb weitab von Land
 Tropischer Sturm Fran (1984), bildete sich in der Nähe der Kapverden, blieb ansonsten weitab von Land
 Tropischer Sturm Fran (1990), bildete sich bei den Kapverden und zog zwischen Trinidad und Venezuela hindurch
 Hurrikan Fran (1996), gelangte bei Cape Fear, North Carolina in der Kategorie 3 an Land

im westlichen Pazifischen Ozean:
 Taifun Fran (1950) (T5043)
 Taifun Fran (1955) (T5511)
 Tropisches Tiefdruckgebiet Fran (1959) (13W, von der Japan Meteorological Agency nicht als tropischer Sturm klassifiziert)
 Tropischer Sturm Fran (1962) (T6201, 02W)
 Tropischer Sturm Fran (1964) (T6425, 38W)
 Tropischer Sturm Fran (1967) (T6712, 14W)
 Tropischer Sturm Fran (1970) (T7015, 16W)
 Tropischer Sturm Fran (1973) (T7307, 07W, Kuring)
 Taifun Fran (1976) (T7617, 17W), traf den Südwesten Japans und verursachte große Schäden

im südwestlichen Pazifischen Ozean:
 Zyklon Fran (1992)